Microrhagus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1833. Microrhagus ingår i familjen halvknäppare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Halvknäppare
Microrhagus